Жан-Жак Буассар (;,  — , ) — французский антиквар, неолатинский поэт и прозаик.

Биография 

Учился в университете Лёвена, однако прервал учёбу и отправился в Германию, затем в Италию, где пробыл несколько лет. Здесь у него возник интерес к древностям и вскоре он собрал коллекцию любопытных антикварных памятников Рима и его окрестностей.

Затем Буассар посетил острова Архипелага, путешествовал по Греции, но тяжелая болезнь заставила его вернуться в Рим, где он продолжил пополнять свою коллекцию.

Вернувшись на родину во Францию, занимался репетиторством, был домашним учителем.

Исповедуя протестантство, которое преследовалось во Франции, в 1583 он отправился в Мец, где и умер 30 октября 1602 года.

Творчество 
Жан-Жак Буассар писал свои произведения на латинском языке. Он подготовил и издал:
 Poemata (1574)
 Habitus variarum orbis gentium (1581) — своеобразная иллюстрированная энциклопедия мод и обычаев народов континентальной Европы
 Emblemata (1584)
 Vitae et Icones Sultanorum Turcicorum, etc. (15967) — «Жизнь и портреты турецких султанов, персидских князей и других славных героев и героинь, начиная с империи до Мухаммеда II»
 Theatrum Vitae Humanae (1596)
 Icones Virorum Illustrium (1597)
 Romanae urbis topographia et antiquitates (1597—1602)
 De Divinatione et Magicis Praestigiis (посмертно, 1605)

В 1597—1598 вместе с гравёром Теодором де Бри издал два тома гравюр — «Icones virorum illustrium doctrina et eruditione praestantium ad vivum effictae cum eorum vitis» («Изображения мужей выдающейся образованности и глубоких познаний в живых и выразительных картинах»). ().

Примечания

Ссылки 
 Jean Jacques Boissard // Энциклопедия Британника 1911 издание в 29 т.

Новолатинские поэты
Антиквары Франции
Французские писатели XVI века
Французские писатели XVII века
Писатели Франции XVI века
Писатели Франции XVII века
Протестанты Франции
Поэты Франции